Línea 200 puede referirse a:

 Línea 200 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 200 de autobuses de Madrid.
 Línea 200 de Adif conocida como Línea Madrid-Barcelona.
 Línea 200 del tranvía de Cuenca, Ecuador.